

Aziende 
 BAX Global – società di trasporto internazionale di merci

Codici 
 BAX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Barnaul (Russia)
 BAX – codice vettore ICAO di Best Aero Handling
 bax – codice ISO 639-3 della lingua bamun

Geografia 
 Bax – comune dell'Alta Garonna (Francia)
 Bax – frazione di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi che prende il nome da un'omonima masseria (Italia)

Biologia
 BAX (proteina), proteina pro-apoptotica facente parte della famiglia Bcl-2

Persone 
 Alessio Bax (1977) – pianista italiano
 Arnold Bax (1883-1953) – compositore britannico
 Clifford Bax (1886-1962) – drammaturgo, poeta e giornalista inglese
 Girolamo Bax (1684-1739 o 1740) – scrittore italiano